Слепче се може односити на:

 Слепче, насељено место у општини Долнени, Северна Македонија;
 Слепче, насељено место у општини Демир Хисар, Северна Македонија.